Okręty US Navy o nazwie USS "Princeton", pochodzącej od miasta Princeton:
 Pierwszy "Princeton" był slupem o napędzie śrubowym, który został zwodowany i włączony do służby w 1843 i był pierwszym okrętem amerykańskim napędzanym śrubą okrętową. Jeden z pocisków ciężkiej artylerii okrętu wybuchł na pokładzie 28 lutego 1844, gdy jednostka stała na rzece Potomak. W tym czasie na pokładzie przebywało sporo dygnitarzy, w tym prezydent USA John Tyler i senator Thomas Hart Benton. Amerykański Sekretarz Stanu Abel P. Upshur i Sekretarz Marynarki Thomas W. Gilmer byli jednymi z ofiar. Dzwon okrętowy znajduje się na wystawie przed budynkiem Okręgu (ang. borough hall) w Princeton.
 Drugi "Princeton" był okrętem transportowym i szkolnym, który został zwodowany w 1851 i wszedł do służby w 1852
 Trzeci "Princeton (PG-13)" był kanonierką zwodowaną w 1897 i został włączony do służby rok później.
 Czwarty "Princeton" (CVL-23) był lekkim lotniskowcem, który wszedł do służby w 1943 i walczył w II wojnie światowej do momentu gdy został zatopiony w zatoce Leyte w 1944.
 Piąty "Princeton" (CV-37, LPH-5) był lotniskowcem, który wszedł do służby w 1945 i był w służbie w czasie wojny koreańskiej i wietnamskiej.
 Szósty "Princeton" (CG-59) jest krążownikiem rakietowym, który wszedł do służby w 1989 i nadal w niej pozostaje (stan na 2007 rok).

Princeton